Игнатьевка — название населённых пунктов в России:

 Игнатьевка — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Игнатьевка — село в Пожарском районе Приморского края.
 Игнатьевка — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области, упразднён в 2000 г.
 Игнатьевка — деревня в Воловском районе Тульской области.